Гоптовка:

Украина 
 Гоптовка — село, Токаревский сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область.
 Гоптовка — пограничный пункт пропуска на украинско-российской границе в Дергачёвском районе Харьковской области